Бетхо́вен:

Фамилия 
 Бетховен, Иоганн ван (1740—1792) — певец, тенор в придворной капелле, отец Людвига.
 Бетховен, Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, дирижёр и пианист.
 Бетховен, Мария-Магдалина ван (1746—1787) — мать Людвига ван Бетховена.

Другое 
 1815 Бетховен — астероид в Солнечной системе.
 Бетховен — большой ударный кратер на Меркурии.
 Бетховен (скульптура) — скульптура работы Макса Клингера.
 Серия художественных фильмов:
 «Бетховен» — фильм 1992 года, реж. Брайан Левант (США)
 «Бетховен 2» — фильм 1993 года, реж. Род Дэниэл (США)
 «Бетховен 3» — фильм 2000 года, реж. Дэвид М. Эванс (США)
 «Бетховен 4» — фильм 2001 года, реж. Дэвид М. Эванс (США)
 «Бетховен 5» — фильм 2003 года, реж. Марк Гриффитс (США)
 Бетховен — американский анимационный телесериал, основанный на одноимённом фильме 1992 года.
 Бетховен — мультфильм
 Бетховен — сеть зоомагазинов в России.